Con Inondazione di San Marcello ci si può riferire ai seguenti eventi:
 Inondazione di San Marcello del 1219, che interessò le zone costiere degli attuali Paesi Bassi
 Inondazione di San Marcello del 1362, che interessò le zone costiere degli attuali Paesi Bassi, Irlanda, Regno Unito, Germania e Danimarca